Tadeusz Michałowski (1896–1951) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, wojny obronnej 1939, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego,
 Tadeusz Michałowski (ur. 1954) – polski astronom.
 Tadeusz Michałowski (1945–1967) – polski  koszykarz